Самса́ или само́са — самостоятельное блюдо, схожее с пирожком, произвольной (квадратной, треугольной или чаще всего округлой) формы с начинкой. Популярное блюдо в Южной, Юго-Восточной, Центральной и Юго-Западной Азии, на Аравийском полуострове, в Средиземноморье, Северной и Южной Африке. Имеется множество вариаций приготовления этого блюда.

Начинкой для самсы может служить приправленное луком и специями мелко нарезанное баранье мясо и курдюк, горох, чечевица, картофель и другие овощи. Тесто для самсы всегда пресное и часто слоёное. Среднеазиатская самса c мясом традиционно выпекается в тандыре, но есть и вариант самсы (обычно треугольной или квадратной формы), который готовят в электрических и газовых духовках. Приправой к самсе может служить столовый уксус или томатный соус с чесноком и зеленью.

В населённых пунктах Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Синьцзян-Уйгурского АР самсой торгуют на улицах и на базарах в киосках, с лотков и тандыров, примерно так же, как в американских городах торгуют хот-догами, а в городах России — пирожками; самса также является популярным блюдом, предлагаемым в небольших кафе и придорожных закусочных Крыма. Самса также подаётся в ресторанах, хотя там она чаще всего печётся из сдобного теста и имеет «европеизированный» вид.

Название восходит к персидскому  sanbosag. Варианты названий на разных языках включают: иранское سمبوسه или  sanbusé,  () или samoosa, , , ,  sambūsak или sambusaj, , , ,  sambusak, , , , , , , ,  ,  ;  ,  ,  , самса, , , , , ,  , мальгашское , .

Галерея

См. также 
 Корниш пасти
 Эчпочмак
 Наан (блюдо)
 Чебурек
 Пастицци
 Мясной пирог
 Самоса
 Лобиани
 Гибаница
 Баница
 Бугаца
 Турновер
 Список фаршированных блюд

Примечания

Литература 
 
 

Мясные блюда
Выпечка
Казахская кухня
Киргизская кухня
Крымскотатарская кухня
Уйгурская кухня
Узбекская кухня
Таджикская кухня
Индийская кухня
Арабская кухня
Туркменская кухня
Азиатская кухня
Афганская кухня
Блюда по алфавиту
Уличная еда